David García puede referirse a:

 David García Vázquez actor de doblaje español;
 David García Cubillo (1978-), futbolista español;
 David García Dapena (1977-), ciclista español;
 David García de la Cruz (1981-), futbolista español;
 David García Haro (1980-), futbolista español;
 David García Henao (1969-), humorista colombiano;
 David García Ilundáin (1971-2002), maestro de ajedrez español;
 David García Markina (1970-), ciclista español;
 David García Santana (1982-), futbolista español;
 David García Zubiría (1994-), futbolista español.
 David García, cocinero español, ganador de Top Chef (España).